Lucescu este un nume de familie românesc, care se poate referi la,

Persoane 
 Mircea Lucescu (n. 29 iulie 1945, București), fost jucător și actual antrenor de fotbal român, selecționer al echipelor naționale a României și Turciei, tatăl lui Răzvan Lucescu
 Răzvan Lucescu (n. 17 februarie 1969, București), fost jucător și actual antrenor de român de fotbal, fost selecționer al echipei naționale a României, în prezent antrenor al echipei PAOK Salonic, fiul lui Mircea Lucescu

Articole conexe 
 Lucescu
 Lupan (nume)
 Lupașcu
 Lupescu
 Lupșan
 Lupu
 Lupu (nume)
 Lupul (nume)
 Lupulescu

Nume de familie românești
Nume proprii